Girardi steht für:
 Girardi (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht
 Islote Girardi, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Girardi ist der Familienname folgender Personen:
 Agenor Girardi (1952–2018), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von União da Vitória
 Alexander Girardi (1850–1918), österreichischer Schauspieler
 Daniel Girardi (* 1984), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Edoardo Girardi (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Jair Girardi (1950–2017), brasilianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Michele Girardi (1731–1797), italienischer Mediziner
 Nora Girardi (1897–1928), österreichische Operetten-Sängerin und Schauspielerin
 Ulrico Girardi (1930–1986), italienischer Bobfahrer
 Vesna Girardi-Jurkić (1944–2012), kroatische Politikerin
 Vittorino Girardi (* 1938), italienischer Priester, Bischof von Tilarán-Liberia
 Walter Girardi (* 1976), italienischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Gerardi